Il doppio del torneo di tennis ATP Cleveland 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Victor Amaya e Gene Mayer che hanno battuto in finale Fred McNair e Sashi Menon 6–4, 6–2

Teste di serie 

 Victor Amaya /  Gene Mayer (campioni)
 Mike Cahill /  Buster Mottram (quarti di finale)

 John Feaver /  John Yuill (primo turno)
 Gianni Ocleppo /  Christophe Roger-Vasselin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Cleveland 1980